Cette liste récapitule les personnages de la série des jeux vidéo Wolfenstein.

Alliés

William Joseph "B.J." Blazkowicz

Caroline Becker 
Chef de la résistance au sein du Cercle Kreisau en 1943. Méfiante au premier contact, elle fera de plus en plus confiance à "B.J." tout au long du jeu, en lui confiant des missions "sensibles". Elle sera gravement blessée par Hans Grosse. Elle reviendra dans le jeu Wolfenstein: The New Order et elle sera exécutée par la général dans Wolfenstein II: The New Colossus. William la vengera en tuant Engel à la fin.

Ludwig Kessler 
Membre de la résistance allemande du Cercle Kreisau.

Richard Wesley (Agent Numéro 1) 
Agent du B.O.S. accompagnant Blazkowicz au château Wolfenstein. Il sera tué sous la torture par Dr. Zee le .

Erik Engle 
Le "Second" de Caroline Becker, dans la hiérarchie de la résistance. Il a, dès le départ, une confiance totale en Blazkowicz. Il prendra la direction du Cercle Kreisau après que Caroline soit gravement blessée.

Sergei Kovlov 
Un jeune Russe étudiant les artefacts la Civilisation Thule, il appartient à L'Aube d'Or, un groupe chargé d'étudier les sciences occultes pour percer les mystères de la Civilisation Thule. Il va initier Blazkowicz aux secrets du Voile et du Soleil Noir, il lui apprendra également à ce servir du médaillon Thule et lui donnera de précieuses informations sur cristaux Nachtsonne.

Dr Alexandrov 
Le Chef du groupe de L'Aube d'Or. Il donnera des missions à Blazkowicz. Il se révélera être un traître à la solde des Nazis. Il sera trahi par les Nazis et tué par Hans Grosse.

Stephan et Anton Kriege 
Ce sont les frères qui dirigent le Marché Noir dans la ville Isenstadt. Vous pourrez vous approvisionner en armes, les faire évoluer et acheter des munitions chez eux.

Anya Oliwa 
Anya Oliwa la fiancée du héros dans Wolfenstein: The New Order.

Fergus Reid 
Il est dans Wolfenstein: The New Order.

Soldat Wyatt 
Il est dans Wolfenstein: The New Order et Wolfenstein II: The New Colossus.

Karl Villigut 
il est dans Return to Castle Wolfenstein.

Murphy 
Il est dans Return to Castle Wolfenstein.

Jack Stone 
Il est dans Return to Castle Wolfenstein.

Higgs 
il est dans Return to Castle Wolfenstein.

Directeur OSA 
il est dans Return to Castle Wolfenstein.

Anton et Stefan Kriege 
Ils sont dans Wolfenstein 2009.

Ennemies

Wilhelm Strasse 

Il est à la tête de la Division Projets Spéciaux S.S. Il remplacera Zetta, à sa mort. Strasse est le deuxième personnage principal de la saga Wolfenstein (visible dans Return to Castle Wolfenstein). Il est toujours à la tête de la Division Projets Spéciaux S.S. et veut prendre sa revanche sur Blazkowicz à la suite des événements durant lesquels il avait ruiné ses plans de fabrication de Super-Soldats (Übersoldat). Il dirige un groupe chargé de fabriquer des armes Nazi, à partir de l'énergie du 'Soleil noir'. Dans Wolfenstein: The New Order, après l'introduction, il est devenu Ministre des Projets Avancés

Hans Grösse 
Il revient après son apparition dans Wolfenstein 3D. Il sera l'homme de main de Strasse. Doté d'une musculature et d'une force incroyable, il blessera gravement Caroline Becker. Il mourra dans le soleil noir, par Blazkowicz après un rude combat.

Dr Schabbs 
L'antagoniste de wolfenstein 3d.

Adolf Hitler 
Le terrible dictateur de l'Allemagne nazie fera ici un caméos dans Wolfenstein the new collosus durant lequel il fait passer un casting pour incarner blazco dans son prochain film. De plus il a bien survécu après que les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale au contraire de son homologue suicidé. A ne pas confondre avec celui de Wolfenstein 3D qui est en armure.

Dr. Otto Giftmacher 
L'antagoniste de wolfenstein 3d.

Gretel Grösse 
La sœur de Hans dans wolfenstein 3d.

Général Fettgesicht 
Il est le boss de Wolfenstein 3D de l'épisode 6.

Marianna Blavatsky 
Chargé de l'Opération Résurrection, elle instruit Helga Von Bulow dans les voies de l'occulte. Marianna a juré fidélité et servitude à Heinrich. Elle sera transformée en un esclave zombie par Heinrich puis se fera tuer par Blazkowicz en 1943 près du château Wolfenstein sur le site des fouilles.

Helga von Bulow 
Membre haut placé de la Division Paranormal SS et chargé de la sécurité de l'église de Wulfburg. Disciple fidèle de la grande prêtresse Marianna Blavatsky, elle travaille avec des scientifiques comme le professeur Zemph. Helga trouve la tombe d'Olaric et s'empare de la Dague de Warding, estimant que cela aidera la machine de guerre nazi. Mais se fait brutalement démembrée par Olaric. Son personnage a probablement été inspiré du Général Karl von Bülow.

Olaric 
Olaric était l'un des membres de l'ancienne Civilisation Thule. Il est également le créateur de la Dague de Warding. Lorsque Helga von Bulow prend la Dague, cela engendre également le réveil d'Olaric qui devient un mort-vivant colosse. Il emprisonne des âmes à l'intérieur de lui-même. Olaric sera définitivement mort en 1943 par Blazkowicz.

Henri  de Germanie 
Également nommé Heinrich, véritable personnage historique, il était Duc de Saxe puis Roi de Germanie entre 912 et 936.

Dr. Zee 
Docteur du château Wolfenstein. Il pratique également la torture. Il sera tué le  au Château Wolfenstein par Blazkowicz.

Professeur Zemph 
Scientifique de la Division Paranormal SS. Il sera mort devant la tombe d'Olaric tout près de l'église de Wulfburg par Helga von Bulow.

Général von Shurber 
Un des leaders de l'organisation de la Division Paranormal SS. Sera tué au Château Schufstaffel par Blazkowicz.

Général Burkhalter 
Membre important de la Division Paranormal SS. Sera tué à Paderborn par Blazkowicz.

Général Haupman 
Membre important de la Division Paranormal SS. Sera tué à Paderborn par Blazkowicz.

Général von Stauff 
Membre important de la Division Paranormal SS. Sera tué à Paderborn par Blazkowicz.

Colonel Strache 
Membre important de la Division Paranormal SS. Sera tué à Paderborn par Blazkowicz.

Major Hochstedder 
Membre important de la Division Paranormal SS. Sera tué à Paderborn par Blazkowicz.

Major Wilhehm Jürden 
Officier chargé de la sécurité du château Wolfenstein. Il sera tué le  au Château Wolfenstein par Blazkowicz.

Heinrich Himmler 
Véritable personnage historique tout comme Henri , Himmler était Reichsführer-SS (Chef de la Schutzstaffel ou SS, grade équivalent de celui de Generalfeldmarschall dans la Heer et la Luftwaffe). Dans le jeu, tout comme dans la réalité, il assure le financement des fouilles archéologiques. On ne sait pas si il a survécu après la victoire des nazis de la Seconde Guerre mondiale, au contraire de son homologue suicidé.

Général Victor Zetta 
Le Général Nazi qui dirige la section S.S. à Isenstadt. C'est un haut-dignitaire de la Division Paranormale S.S. Il sera tué par Blazkowicz.

Frau Engel 
La général dans wolfenstein the new orders et dans wolfenstein the new colossus. Elle sera tuer par William Blaskovics qui est dédier a Caroline Backer.

"Bubi" 
L'antagoniste de Wolfenstein: The New Order.

Personnage réel

Adolf Hitler

Heinrich Himmler

Henri Ier de Germanie

Otton Ier du Saint-Empire

Notes et références 

Jeu vidéo se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale
Wolfenstein